Big Spring State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Big Spring State Park (Missouri), im Carter County
 Big Spring State Park (Pennsylvania), im Perry County
 Big Spring State Park (Texas), im Howard County